Hrvatska badmintonska liga
 Hrvatska baseball-liga
 Hrvatska biljarska liga

Ostalo:
 kratica za Hrvatski biografski leksikon
 kratica za Habib Bank Limited (Pakistan)
 kratica za Handball-Bundesliga (Njemačka)
 kratica za Hawaii Bicycling League
 kratica za Himalayan Bank Ltd. (Nepal)
 kratica za Hudson Bay Lowland (engl. lowland = nizozemlje, nizina)

Kratice